Santos
Crispim e Crispiniano — 
Crispim de Viterbo 

Outros usos
Saci (ave) — também conhecida como crispim

Desambiguações de santos